Alassra Maindargent (Alassra Silverhand en anglais), généralement appelée La Simbule ou la reine-sorcière d'Aglarond, est un personnage du monde fictif des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. C'est une puissante sorcière, l'une des Sept Sœurs, et la reine d'Aglarond. Son personnage est présent dans plusieurs romans du créateur d'Ed Greenwood, le créateur des Royaumes oubliés, dont le plus récent est La Damnation d'Elminster, publié en 2001. Elle est aussi le personnage principal du roman de 1997, The Simbul's Gift, de Lynn Abbey.

La Simbule est une ensorceleuse puissante et sauvage, très imprévisible et qui connait des éclats de colère soudains. Selon les éditions, c'est un des lanceurs de sorts qui a le plus haut niveau de tout Féerune. C'est la reine d'Aglarond, une nation de l'est de Féerune, mais certains de ses sujets craignent sa nature instable. Elle est également connue pour être l'amante de l'archimage Elminster.

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction